Regionalkonferenz steht für 
 Regionalkonferenz (Schweiz), Konferenzen der einzelnen Kantone oder, der überregionalen Zusammenarbeit von Gemeinden
 Regionalkonferenz im Weserbergland, siehe Regionale Entwicklungskooperation Weserbergland plus
 Regionalkonferenz im Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit
 Regionalkonferenz bei der Endlagersuche in Deutschland#Regionalkonferenzen
 Regionalkonferenz im Rahmen des DialogForum Sicherheitspolitik
 Regionalkonferenz in der Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland
 Girls Day Regionalkonferenz, siehe Christiane Brehl
 Regionalkonferenz der International Association for Group Psychotherapy
 Regionalkonferenz des Financial Stability Board
 Regionalkonferenz, eine mögliche Kooperationsart in einer Agglomeration, siehe Agglomeration#Verhältnis innerhalb einer Agglomeration
 Regionalkonferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Länder
 Regionalkonferenz der Metropolregion Hamburg, Siehe Metropolregion Hamburg#Zusammenarbeit mit Nachbarn